Dragomir Sundać je hrvatski sveučilišni profesor. 

Redoviti je profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Sveučilištu u Rijeci, od 1976. godine. U Hrvatskoj pionir na području istraživanja intelektualnog kapitala, ali i na svjetskoj razini. Knjiga Intelektualni kapital iz 1998. prva je knjiga o intelektualnom kapitalu u Republici Hrvatskoj i peta na svijetu.

Karijera 
U svojoj profesorskoj karijeri bio je nositelj, ili je još uvijek dugogodišnji nositelj, sljedećih kolegija:

Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci:

 Osnove ekonomije
 Politička ekonomija 
 Principles of Economics
 Poslovno okruženje 1
 Poslovno okruženje 2
 Ekonomika znanja
 Međunarodna politička ekonomija
 Menadžment ekonomije znanja (poslije diplomski specijalistički studij Upravljanje poslovnim uspjehom)
 Filozofija i razvoj ekonomskih znanosti (poslijediplomski doktorski studij Ekonomija i poslovno ekonomija)
 Intelektualni kapital i ekonomija znanja(poslijediplomski doktorski studij Ekonomija i poslovno ekonomija)

Na Fakultetu za Upravo, Sveučilištu u Ljubljani:
 Filozofija ekonomske znanosti te uloga mikro i makro ekonomije (združeni doktorski studijski program “Upravljanje i ekonomika javnog sektora“ između Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Fakulteta za Upravo u Ljubljani)
 Intelektualni kapital i ekonomija znanja (združeni doktorski studijski program “Upravljanje i ekonomika javnog sektora“ između Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Fakulteta za Upravo u Ljubljani)
 Nova ekonomska realnost (združeni doktorski studijski program “Upravljanje i ekonomika javnog sektora“ između Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Fakulteta za Upravo u Ljubljani)

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci: 
 Ekonomija znanja
 Poslovno okruženje

Na Pravnom fakultetu u Rijeci: 
 Osnove političke ekonomije
 Politička ekonomija

Prof. dr. sc. D. Sundać je bio svojevremeno najmlađi poslijediplomac koji je stekao stupanj magistra i doktora ekonomskih znanosti na Sveučilištu u Rijeci, te najmlađi sveučilišni profesori i znanstveni savjetnik.

Obnašao je gotovo sve dužnosti na Ekonomskom fakultetu.

Bio je i predsjednik uprave Instituta za ekonomiju i organizaciju, te osnivač i voditelj prve Riječke poslovne škole - Metode i tehnike menadžmenta pri Ekonomskom fakultetu Rijeka.

Dugogodišnji je gostujući profesor na brojnim fakultetima i poslovnim školama u inozemstvu (EU i SAD).

Već niz godina tajne, anonimne ankete studenata svrstavaju Prof. dr. sc. D. Sundaća među tri najbolje ocijenjena nastavnika na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Poslovni čovjek 
Od 1991. godine do 2011. godine bio je predsjednik uprave konzultantske kompanije International Business Consulting Center. Kompanija je u tom periodu napravila preko 700 sudija, projekata i izvršnih riješenja u praksi.

Od 2011. do danas Predsjednik je Uprave tvrtke IBC, registrirane za proizvodnju lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani, te savjetovanje.

Direktor je i voditelj medicinskih programa u Personalised BioMedical Wellness Centrima.

Dugogodišnji je član uglednog britanskog Kraljevskog ekonomskog društva (The Royal Economic Society), te raznih poslovnih klubova i udruženja konzultanata u Hrvatskoj i inozemstvu.

Bibligrafija 
Objavio je preko 350 znanstvenih i stručnih radova i knjiga iz ekonomije u Hrvatskoj i inozemstvu

Među tim knjigama najistaknutije su:

 Zakonitost procesa integracije (1986)
 Prilozi za novu ekonomsku znanost (1992)
 Fleksibilnost i adaptibilnost - novi pokazatelji uspješnosti poslovanja (1997)
 Intelektualni kapital  (1998) ) /Prva knjiga o intelektualnim kapitalom u Republici Hrvatskoj i peta u svijetu/
 Intelektualni kapital – ključni resurs 21. stoljeća (2001)
 Scenarij za ekonomski slom zemalja u tranziciji (2001)
 Globalization and Economic downfall of countries in transition (2002)
 Znanje – temeljni ekonomski resurs (ur.) (2002)
 Dominacija kapitala = klopka čovječanstvu (2005)
 Intelektualni kapital – temeljni čimbenik konkurentnosti poduzeća (2009)
 Poslovno okruženje i intelektualni kapital (2016)
 Ekološko – socijalno tržišna ekonomija (2019)

Autor je jedinstvenog mjernog sustava za valorizaciju i mjerenje učinkovitosti intelektualnog kapitala.

Sa svojim radovima sudjelovao je na mnogobrojnim konferencijama, simpozijima i u velikim poslovnim sistemima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Bio je voditelj velikog broja znanstvenih projekata od regionalnog i nacionalnog značaja.

Nagrade 
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima se ističe:

Nagrada Grada Rijeke za izuzetan doprinos u razvoju ekonomske znanosti kroz teoriju i praksu, te posebno priznanje – plaketa Primorsko-Goranske županije za poseban doprinos u razvoju gospodarstva PGŽ kroz dugogodišnji rad i djelovanje u svojstvu predsjednika Grupacije konzultanata za gospodarstvo pri HGK ŽK Rijeka (poziciju koju je obnašao od njezinog osnivanja 1999. godine).

Izvori 

Životopisi, Rijeka
Hrvatski ekonomisti